DFF může označovat:

 Dansk Fotografisk Forening – Dánská fotografická společnost
 Deutscher Fernsehfunk – Východoněmecká státní televize